Валенти́на Ма́ркова:
 Маркова, Анастасия Альбертовна (род. 2005) — российская пловчиха.
 Маркова, Анастасия Валерьевна (род. 1987) — российская волейболистка.